O Índice Global da Escravidão () é uma classificação anual das condições de escravidão nos países em todo o mundo (2013 "n" = 162) publicado pela Walk Free Foundation. É baseado em uma medição combinada de três fatores: 1) prevalência estimada de escravidão moderna por população (usando fontes primárias e secundárias); 2) uma medição de casamento infantil; e 3) uma medição de tráfico humano dentro e fora do país. Alguns países, para os quais não havia dados disponíveis, receberam a mesma taxa que os países considerados semelhantes. Por exemplo, taxas de prevalência da Grã-Bretanha foram aplicadas para a Irlanda e Islândia, e as da América para várias nações europeias, incluindo a Alemanha. Este aspecto da metodologia despertou algumas críticas.

Índice de 2014

Referências

Ligações externas
 Relatório aponta que na América Latina há 1,2 milhões de escravos
 Quase 36 milhões de pessoas são vítimas da escravidão no mundo
 Há 35,8 milhões de escravos em todo o mundo
 Ainda há 36 milhões de escravos. E 1400 estão em Portugal

Índices de classificação de países
Índice
Socioeconomia